

Cinema e televisione 
 The Barbershop – film del 1894 diretto da William Kennedy Laurie Dickson e William Heise
 La bottega del barbiere (Barbershop) – film del 2002 diretto da Tim Story
 Barbershop – serie televisiva statunitense tratta dall'omonimo film

Geografia 
 Barbershop Canyon – valle dell'Arizona, negli Stati Uniti d'America

Musica 
 Barbershop music – tipo di musica a cappella